Fournier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugène Pierre Nicolas Fournier
 Pierre-Édouard Fournier